Анастаси́я Попо́ва:
 
 Попова, Анастасия Макаровна (1906—1989) — сельскохозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.